Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne
  d'infanterie

États-Unis
  aéroportée

France
  d'infanterie d'Afrique
  d'infanterie territoriale

Royaume de Prusse 
  de réserve